Kabinet-Churchill kan verwijzen naar een van de volgende Britse kabinetten onder leiding van Winston Churchill:

 Kabinet-Churchill I (1940-1945), de oorlogscoalitie
 Kabinet-Churchill II (1945), een waarnemend kabinet
 Kabinet-Churchill III (1951-1955)